Кероль (Испания) () 
 Кероль (Франция) ()